Die European Open 2004 waren ein Snooker-Turnier im Rahmen der Snooker Main Tour der Saison 2003/04, das vom 1. bis 6. März 2004 in Malta ausgetragen wurde. Dreimal zuvor hatte es das Turnier schon auf der Mittelmeerinsel in Valletta gegeben, diesmal war Portomaso in San Ġiljan der Austragungsort. Es war die 12. und letzte Ausgabe der European Open, allerdings wurden sie im Jahr darauf durch den Malta Cup an selber Stelle ersetzt.

Im Vorjahr hatte im englischen Torquay Ronnie O’Sullivan das Turnier gewonnen, er kam aber diesmal nur bis ins Viertelfinale. Der Qualifikant Stephen Maguire überstand nach zwei Qualifikationsrunden auch alle Runden des Hauptturniers und gewann seinen ersten Profititel. Er besiegte Jimmy White im Endspiel mit 9:3.

Preisgeld / Ranglistenpunkte 
Nachdem das Preisgeld in den vorangegangenen beiden Jahren unter dem der Vorjahre gelegen war, stieg es in diesem Jahr auf einen neuen Höchstwert von 250.000 auf 400.000 £.  Das zusätzliche Geld ging in die Breite: Für den Sieger gab es 4.000 £ und damit 10 % mehr, wer in der zweiten Qualifikationsrunde ausschied, bekam fast das Dreifache des Vorjahresbetrags.

Finalrunde 
Für Runde 1 wurden den Top 16 der Weltrangliste die 16 Sieger der Qualifikation zugelost.

kl. = kampflos

Finale 
In seinem fünften Profijahr hatte es Stephen Maguire zum ersten Mal in ein Finale geschafft. Jimmy White konnte dagegen auf eine mehr als 20-jährige Karriere zurückblicken, 27 Titel hatte er als Profi gewonnen und 1992 auch einmal die European Open. Seit 5 Jahren war er aber nicht mehr erfolgreich gewesen. Auch diesmal war er von Anfang an auf der Verliererstraße. Maguire gewann vier der ersten fünf Frames mit hohen Breaks, zwei davon über 100 Punkte. Erst als der 6. Frame nach dreimaligem Miss für White verloren gewertet wurde, wachte der Engländer auf und gewann anschließend seinen ersten hart umkämpften Frame. Doch in der zweiten Session stellte Maguire den Vorsprung von 6 Frames wieder her und verteidigte ihn bis zum 9:3-Sieg.

Qualifikation 
Die Qualifikationsspiele fanden bereits 2003 vom 31. Oktober bis 5. November im Pontin’s Centre in Prestatyn (Wales) statt. In Runde 1 spielten die Plätze 65 bis 128 der Weltrangliste gegeneinander. Ab Runde 2 traten dann jeweils 32 Spieler gegeneinander an, wobei die Plätze 49 bis 64 für Runde 3 und Nummer 33 bis 48 für Runde 4 gesetzt waren. Der einzige maltesische Profi, Tony Drago war als Nummer 24 der Welt für Runde 4 gesetzt, seine Partie wurde aber verschoben und am 1. März 2004 als Auftaktpartie des Hauptturniers in Portomaso vor heimischem Publikum ausgetragen.

Runde 1

|

|}
|}

kl. = kampflos

Century-Breaks 
8 Spieler erzielten im Hauptturnier 13 Breaks von mindestens 100 Punkten. Stephen Maguire bekam die Prämie von 5.000 £ für das höchste Break für seine 137 Punkte im Finale. 32 Century-Breaks gab es in der Qualifikation verteilt auf 29 Spieler. 144 Punkte von Michael Judge waren immerhin noch 1.800 £ als höchstes Qualifikationsbreak wert.

Hauptturnier

Qualifikation

Quellen 

2004
Snookerveranstaltung 2004
Billardturnier in San Ġiljan